Showtime kan syfta på:

 Showtime – en tv-kanal i USA
 Showtime Scandinavia – en tv-kanal i Sverige
 Showtime (film) – en film från 2002
 Showtime (film, 1979) – svensk titel på film en amerikansk film från 1979, originaltitel All That Jazz

Musikalbum
 Showtime (musikalbum av Dizzee Rascal)
 Showtime (musikalbum av James Brown)
 Showtime (musikalbum av Johnny Cash)
 Showtime (Ry Cooder-album)
 Showtime (musikalbum av UFO)